Герман Еллинек (; 22(по некоторым данным 12) января 1823 — 23 ноября 1848) — немецкий писатель. Брат Адольфа и Морица Еллинеков.

Биография 
Изучал философию и богословие в Праге, Лейпциге, Берлине, с нарастанием общественного волнения к концу 1840-х годов стал всё более откровенно заявлять о своих радикальных взглядах и был исключён из лейпцигских и берлинских учебных заведений.

В 1848 году прибыл в Вену, активно занимался журналистикой.

После подавления октябрьской революции 1848 года был арестован, категорически отказался признать свои взгляды и свои публицистические выступления ошибочными, после чего был приговорён к смертной казни и расстрелян.

Еллинеку принадлежит книга «Жизнь и учение Уриэля Акосты» (, 1847), статьи «Наличный кризис гегелевской философии» (, 1847), «Критические письма об основной проблеме австрийской политики» (, 1848) и другие.

Примечания

Литература 
 

Революционеры Австрии
Немецкие писатели XIX века
Казнённые революционеры
Казнённые писатели
Расстрелянные в Австрии
Казнённые в Германии в XIX веке